Струнный квартет № 8 — многозначный термин.

 
 
 
  
 
 
 
  
 Струнный квартет № 8 (Шостакович)

См. также